GUCY2C () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 073 амінокислот, а молекулярна маса — 123 403.

Кодований геном білок за функціями належить до ліаз, рецепторів. 
Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, ГТФ. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Гуанілатциклази